Pilz peut faire référence à : 
 Christiane Pilz (née en 1975), triathlète allemande.
 Hans-Uwe Pilz (né en 1958), joueur international est-allemand.
 Fritz Pilz (1927-2016), sculpteur autrichien.
 Jessica Pilz (née en 1996) grimpeuse autrichienne.
 Peter Pilz (né en 1954) est un homme politique autrichien.
 JETZT – Liste Pilz, parti politique social-libéral, écologiste et europhile autrichien fondé en 2017 par Peter Pilz.
 Wolfgang Pilz (1911-1994), ingénieur allemand.
 Pilz (entreprise), société allemande dans le domaine des techniques d'automatismes.